Pteriomorpha är en ordning av musslor. Pteriomorpha ingår i klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Musslor
Pteriomorpha